Tercer àlbum de The Beatles. Vegeu A Hard Day's Night
 Primera pel·lícula de The Beatles. Vegeu A Hard Day's Night (pel·lícula)
 Cançó composta per John Lennon i Paul McCartney. Vegeu A Hard Day's Night (cançó)